Western Springs (Auckland)
Western Springs (Illinois)